Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pieter Aldrich e Danie Visser che hanno battuto in finale Paul Annacone e Christo van Rensburg 6-4, 6-3.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (secondo turno)

 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (semifinali)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1989